Маньхуа́ () — китайские комиксы. Под этим понятием объединяют все комиксы, выпущенные в Китае (включая Тайвань и Гонконг), а также переводы японской манги на китайский язык. Несмотря на значительный рост производства маньхуа в материковом Китае, большинство комиксов по-прежнему выпускаются на Тайване и в Гонконге. Считается, что первым автором маньхуа был Томасу Чу (Tomasu Chew).

Название 

В западных языках принято разделять мангу (японские комиксы), манхву   и маньхуа. Однако в языках самих этих стран все эти слова записываются одинаковыми иероглифами и обозначают комиксы вообще. Если, например, китаец хочет подчеркнуть, что он говорит именно о манге, а не маньхуа, то он скажет «комиксы (маньхуа) в японском стиле» (日式漫画). Слово впервые появилось в Японии в начале XIX века и дословно означает «гротески», «странные (или весёлые) картинки».

История 

В своей книге Комиксы Гонконга: история маньхуа (ISBN 1-56898-269-0) Вэньди Сюи Вонг пишет, что китайские комиксы «включают в себя карикатуры, комиксы и ляньхуаньту (традиционная китайская иллюстрированная книга рассказов с картинками) различных форм и стилей». Ляньхуаньту (连环图 — дословно «цепочка картинок», «связанные картинки») отличается от традиционных комиксов тем, что картинки в них занимают всю страницу и сопровождаются простыми подписями без «облачков».

Рисунки, напоминающие современные комиксы и карикатуры, существовали в Китае с древних времён и на протяжении всей его истории. Наиболее древние образцы подобных изображений сохранились в виде каменных барельефов и рисунков на гончарных изделиях, а также в виде сатирических рисунков эпохи Мин (1368—1644 н. э.) и Цин (1643—1911 н. э.). В качестве времени зарождения традиционных китайских маньхуа обычно полагают пространный период с 1867 по 1927 гг. Традиционные маньхуа активно развивались вплоть до «культурной революции» (1966—1976 гг.), фактически прервавшей естественное культурное развитие Китая на 10 лет. В это же время активно начали развиваться современные маньхуа в Гонконге и на Тайване — во многом под влиянием японской манги.

В 1980-е гг. искусство традиционных маньхуа стало понемногу возрождаться, однако в начале 1990-х гг. в материковый Китай стали проникать современные маньхуа из Гонконга и Тайваня и японская манга. Они стремительно завоевали рынок КНР, практически не оставив шансов традиционным китайским маньхуа. Сейчас многие в Китае, особенно, молодёжь, ассоциируют слово «маньхуа» только с современными комиксами. В 90-х гг. в КНР было крайне неразвито законодательство в отношении прав на интеллектуальную собственность, что привело к расцвету пиратских маньхуа. Китайское правительство отреагировало большой компанией по упорядочиванию рынка маньхуа, в пылу борьбы с пиратством закрыв первый в КНР посвящённый манге и маньхуа журнал «Король комиксов» (《画书大王》). В то же время для защиты рынка правительство КНР запустило «Проект развития детских маньхуа в Китае» (сокращённо «Проект 5155»), благодаря которому в Китае появилось множество журналов комиксов и художников маньхуа. При этом в большинстве своём китайские материковые маньхуа до сих пор уступают в качестве и количестве маньхуа Гонконга и Тайваня, которые наряду с переводной японской мангой пользуются наибольшей популярностью у читателей КНР.

Классификация 

Классификация маньхуа довольно расплывчата и во многом пересекается с классификацией японской манги. В китайской Википедии маньхуа делится на следующие категории:

 По читательской аудитории:
 Маньхуа для мальчиков — отличаются военной, приключенческой или научно-фантастической тематикой. Основной аудиторией являются мальчики и юноши до 18 лет, однако среди читателей есть немало девочек и взрослых людей.
 Маньхуа для девочек — отличаются тонкой и чёткой отрисовкой и тематикой школьных или любовных отношений. Основной аудиторией являются девочки до 18 лет, однако среди читателей есть немало мальчиков и взрослых людей.
 Молодёжные маньхуа — ориентированы на молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. В содержании отражены вопросы взросления и любовных (в том числе сексуальных) отношений.
 Женские маньхуа — ориентированы на домохозяек либо бизнес-леди. В содержании отражены проблемы более взрослой жизни, главными героями, как правило, являются взрослые мужчины и женщины.
 Маньхуа для взрослых — ориентированы на людей старше 18 лет. В содержании затрагиваются различные вопросы, такие как политика, экономика, история, культура и др. Они также могут содержать изображения секса и насилия.
 Эротические маньхуа
 Лоликун (лоликон)
 Чжэнтайкун (сётакон)
 Порно-маньхуа (хентай)

 При этом в маньхуа для девочек также могут быть войны, фантастика и приключения. В маньхуа для мальчиков также могут затрагиваться темы школьных отношений и любви с позиции мальчика. В детских маньхуа могут также появляться темы, характерные для взрослых маньхуа (за исключением секса).

 По количеству изображений:
 Одиночные маньхуа — состоят из одного рисунка, как правило, цветные с изображением человека либо пейзажа, очень редко содержат сюжет.
 Короткие маньхуа — как правило, состоят всего из нескольких страниц, в журналах обычно целиком публикуются в одном номере.
 Длинные маньхуа — длина практически неограничена, в журналах могут публиковаться частями в течение нескольких лет или даже нескольких десятков лет.
 По теме:
 Научно-фантастические маньхуа.
 Школьные маньхуа — маньхуа об отношениях школьников или студентов.
 Фэнтези-маньхуа — действия происходят в абсолютно отличном от нашего мире.
 Даньмэй-маньхуа (яой) — основной целевой аудиторией являются девушки и женщины, а также часть мужчин. Основная тематика — гомосексуальные отношения мужчин, какими они могут предстать в воображении женщины. Изначально появились в Японии, но затем распространились на китаеязычные регионы (включая Тайвань и КНР), где сейчас активно развивается движение додзиндзё (см. додзинси).
 По месту производства:
 Тайваньские маньхуа — отличительной особенностью является добавление элементов традиционной китайской графики гунбихуа, а также чёрно-белым исполнением. Основные представители: Цай Чжичжун и Чжэн Вэнь.
 Гонконгские маньхуа — тематика гонконгских маньхуа это, как правило, войны, драки, мафия — то есть, всё то что в кинематографе объединяется под понятием боевик. В Гонконге также производится немало комических маньхуа. Основные представители: Ван Цзэ, Чэнь Моу, Вон Юклон и др.
 Материковые маньхуа пока ещё не сформировали собственного стиля, в КНР наибольшей популярностью пользуются маньхуа из Гонконга и Тайваня, а также переводная японская манга.
 По рейтингу возрастных ограничений：
 Маньхуа с рейтингом 1 — подходят для любого возраста, крайне ограниченное содержание насилия и отношений полов. На их издание, импорт и экспорт не накладываются ограничения (за исключением маньхуа, запрещённых для детей младше 18 лет; для подобной продукции необходимо составлять особую декларацию, а также взять обязательство не продавать её детям младше 18 лет).
 Маньхуа с рейтингом 2 — не подходят для читателей моложе 21 года. В них содержится определённый контент секса и насилия, однако не превышающий границы, установленные международными правилами.
 Маньхуа с рейтингом 3 — содержание секса и насилия превышает рамки международных правил, считаются неподходящими для читателй любого возраста. Во многих странах запрещено издание и распространение подобной продукции.

Согласно классификации Вэньди Сюи Вонг гонконгские маньхуа делятся на:
 Сатирические и политические маньхуа
 Комические маньхуа
 Маньхуа-боевики
 Детские маньхуа (маньхуа по мотивам древних китайских легенд)

Известные авторы 
 Никки Ли
 Вон Юклон

Известные наименования 
 Прованс (Provence)
 КЭТ (CAT — Confidential Assassination Troop)
 Деньги на бочку! (Show Me the Money)
 Любовь онлайн (Net Love)
 Первый номер (The One)
 Священная мелодия (Divine Melody)
 Аватар короля (The King's Avatar)

Список издательств маньхуа

Гонконг 
 Fluid Friction Comics
 HK Comics Ltd.
 Jademan Comics (в прошлом вошел в состав Hong Kong Stock Exchange)
 Culturecom Comics

Тайваньские издатели манхвы 
 Tong Li Comics
 Ching Win
 daran
 Ever Glory Publishing
 Min-Hsien Cultural
 Sharp Point Publishing

Русский 
 Фабрика комиксов
 Истари комикс

Американские 
 Tokyopop
 Yen Press
 ComicsOne
 DrMaster

Английские 
 Bamboo Press Ltd

Французские 
 Glénat
 Xiao Pan

Индонезия 
 M&C Comics

Бразильские 
 Panini Comics
 Conrad Editora

Сингапурские 
 TCZ Studio

См. также 
 Манга
 Манхва
 Лубок
 Комикс

 Список известных маньхуа в английской Википедии

Примечания

Ссылки 
 Традиционные маньхуа по мотивам древних китайских легенд 
 Истари комикс — российское издательство, выпускающее лицензионные серии тайваньской маньхуа
 Фабрика комиксов — российское издательство, выпускающее лицензионные серии тайваньской маньхуа

Культура Китая